The Scouting Book for Boys é um filme britânico. O filme foi dirigido por Tom Harper, produzido por Ivana MacKinnon, e escrito por Jack Thorne. No elenco, o filme traz os atores Thomas Turgoose, Holly Grainger, Rafe Spall, Susan Lynch, Tony Maudsley e Steven Mackintosh.

A sua première ocorreu internacionalmente no "San Sebastien Film Festival", e, no Reino Unido, a sua première foi marcada para ocorrer no "London Film Festival". Este filme é a estréia de Tom Harper como diretor, e a sinopse de todo o filme foi feita por Jack C Arnold, seu amigo de longa data e colaborador.

Filmes do Reino Unido de 2009
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre adolescentes